Хаким Зиеш (; ; род. 19 марта 1993 года в Дронтене, Нидерланды) — марокканский и нидерландский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Марокко. Участник чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Входит в топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Марокко.

Клубная карьера 
Зиеш воспитанник клуба «Херенвен». В молодёжной команде он был лидером и помог одержать ей победу в молодёжном первенстве. 2 августа 2012 года в матче Лиги Европы против румынского «Рапида» он дебютировал за команду. 12 августа в поединке против НЕК Хаким дебютировал в Эредивизи. 10 августа 2013 года в матче против НАК Бреды Зиеш забил свой первый гол за «Херенвен».

В августе 2014 года Хаким перешёл в «Твенте», подписав с клубом четырёхлетний контракт. 24 августа в матче против НАК Бреды он дебютировал за новую команду. 21 сентября в поединке против «Хераклеса» Зиеш забил свой первый гол за «Твенте».

30 августа 2016 года игрок заключил пятилетний контракт с амстердамским «Аяксом». Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. В матче против «Витесса» он дебютировал за амстердамский клуб. 2 октября в поединке против «Утрехта» Хаким забил свой первый гол за «Аякс». 20 октября в матче Лиги Европы против испанской «Сельты» Зиеш забил мяч. В 2019 году в поединках 1/8 Лиги чемпионов против мадридского «Реала» Хаким отметился забитыми мячами.

14 февраля 2020 года лондонский «Челси» достиг соглашения о трансфере игрока за 40 млн евро (44 млн евро с учётом бонусов), а сам переход состоялся летом 2020 года. 28 октября забил первый гол за «синих» в гостевой игре с «Краснодаром» (0:4) на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Как сообщает OptaJoe в «Твиттере», в этом сезоне английской Премьер-лиги ни один игрок не создал больше моментов за матч, чем Хаким Зиеш в игре с «Шеффилд Юнайтед» – 6 созданных моментов и 2 результативные передачи.

Отмечается также, что среди всех игроков, сыгравших не менее 180 минут в АПЛ в сезоне-2020/2021, марокканец показал наивысшее ожидаемое количество голевых передач за 90 минут (0,57). В то же время только Кевин Де Брёйне создал большее количество моментов для своих партнёров (4,24), чем Хаким Зиеш (3,79).

Международная карьера 

В августе 2013 года Хаким дебютировал в составе молодёжной национальной команды.

В 2015 году Зиеш принял решение выступать за свою историческую родину — Марокко. 9 октября в товарищеском матче против сборной Кот-д’Ивуара он дебютировал за сборную Марокко. 27 мая 2016 года в поединке против Конго Хаким сделал «дубль», забив свои первые голы за национальную команду.

В 2018 году Зиеш принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против Ирана, Португалии и Испании.

На чемпионате мира 2022 года Зиеш отметился голом в последнем матче групповой стадии против Канады (2:1). В игре против Бельгии (2:0) Зиеш был признан лучшим игроком матча. В 1/8 финала Зиеш реализовал один из послематчевых пенальти в игре против Испании (0:0, пен. 3-0) и помог марокканцам впервые выйти в четвертьфинал чемпионата мира. В четвертьфинале 10 декабря марокканцы обыграли Португалию (1:0) и стали первой африканской командой, дошедшей до полуфинала чемпионата мира. В полуфинале марокканцы проиграли сборной Франции (0:2), а в матче за 3 место уступили сборной Хорватии (1:2).

Достижения

Командные 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2018/19
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2019
 Финалист Лиги Европы УЕФА: 2017

«Челси»
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2021
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2021

Индивидуальные 
 Футболист года в Нидерландах: 2017/18
 Игрок года в «Аяксе» (3): 2018, 2019, 2020
 Символическая сборная Лиги чемпионов УЕФА: 2018/19
 Символическая сборная Африки по версии КАФ: 2019

Статистика выступлений

Клубная статистика

Статистика выступлений за сборную

Статистика голов за сборную 

Статистика до последнего забитого гола за сборную Марокко.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте chelseafc.com
 Профиль на сайте onsoranje.nl

Футболисты Нидерландов
Футболисты Марокко
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Челси»